Каринское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Каринское сельское поселение — входит в Александровский район

Кировская область
 Каринское сельское поселение — входит в Слободской район

Московская область
 Каринское сельское поселение — входит в Зарайский район